Gamlegård kan syfta på:
Gamlegård, Billinge – hembygdsmuseum i Eslövs kommun
Gamlegård, Helsingborg – korsvirkeshus